Piepho ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Rein-Piepho (* 1920), deutsche Malerin
 Hans Piepho (1909–1993), deutscher Zoologe
 Hans-Eberhard Piepho (1929–2004), deutscher Didaktiker der englischen Sprache und Literatur, Hochschullehrer
 Hans-Peter Piepho (* 1963), deutscher Agrarwissenschaftler

 Katrin Piepho (* 1976), deutsche Juristin, Rechtsanwältin, Notarin und Richterin
 Ruth Piepho (1920–1996), deutsche Schauspielerin
 Sabine Wienker-Piepho (* 1946), deutsche Volkskundlerin

Siehe auch
 Pipo
 Pippo